Карлос Альберто Майор () (5 октября 1965, Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский футболист, защитник, ныне тренер футбольного клуба «Альмагро», выступающего в Примере B.

Клубная карьера
Карлос Майор выступал за различные аргентинские и латиноамериканские клубы, также два года провёл в японском «Ависпа Фукуока». Больше всего игр и сезонов Майор провёл с аргентинским клубом «Архентинос Хуниорс», с которым становился победителем Чемпионат Насьональ и Кубка Либертадорес в 1985 году. В 1990 году покинул «Архентинос Хуниорс», в котором сыграл 116 игр и забил 7 голов.

Затем он подписал контракт с «Химнасия и Эсгрима» (38 матчей, 2 гола), а затем с «Унион (Санта-Фе)» (32 матча, 2 гола). Потом решил перебрать в Чилийский «Депортес Икике» в 1993 году, а затем и вообще в Японию во вновь сформированный клуб «Ависпа Фукуока». Там он присоединился к своему бывшему товарищу по команде Уго Марадоне и помог команде за три сезона выйти в Японскую Джей-лигу.

В 1997 году он вернулся в Аргентину и подписал контракт с «Олл Бойз», где он провёл чуть более двух сезонов. Завершил свою карьеру футболиста в «Депортиво Эспаньол». В своей карьере он провел 234 матча чемпионата Аргентины.

Международная карьера
В 1988 году был вызван в Олимпийскую сборную Аргентины для участия в Олимпийских играх в Сеуле, в ходе которых он сыграл два матча. Больше в состав сборной Аргентины Карлос Майор не вызывался.

Тренерская карьера  
Тренерскую карьеру начал в 2011 году. Больших достижений в тренерской карьере пока не добился. Сейчас он тренирует клуб «Альмагро», выступающий в втором дивизионе Примере B.

Достижения

Клубные
 Архентинос Хуниорс
Кубок Либертадорес (1): 1985 (победитель)
Чемпионат Насьональ (1): 1985 (победитель)

Примечания

Ссылки 
  
  Профиль тренера
 Профиль тренера на Transfermarkt.com

Футболисты Аргентины
Игроки олимпийской сборной Аргентины по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»
Игроки ФК «Химнасия и Эсгрима» Ла-Плата
Игроки ФК «Унион» Санта-Фе
Игроки ФК «Депортес Икике»
Игроки ФК «Ависпа Фукуока»
Игроки ФК «Олл Бойз»
Игроки ФК «Депортиво Эспаньол»
Тренеры ФК «Архентинос Хуниорс»
Тренеры ФК «Атланта» Буэнос-Айрес
Тренеры ФК «Годой-Крус»
Тренеры ФК «Сан-Мартин» Сан-Хуан
Тренеры ФК «Темперлей»
Тренеры ФК «Бока Унидос»